

Населені пункти та їхні частини
 Пшиляскі — село в гміні Бжезьниця Жаґанського повіту Любуського воєводства
 Пшиляскі — село в гміні Пацина Ґостинінського повіту Мазовецького воєводства
 Пшиляскі — частина міста Колобжег у Колобжезькому повіті Західнопоморського воєводства
 Пшиляскі — частина села Замесьце в гміні Тимбарк Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Пшиляскі — частина села Волиця в гміні Лапанув Бохенського повіту Малопольського воєводства
 Пшиляскі — частина села Ольшини в гміні Жепенник-Стшижевський Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Пшиляскі — частина села Кросна в гміні Ляскова Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Пшиляскі — частина села Ґривальд (Ґривалд) у гміні Кросьценко-над-Дунайцем Новотарзького повіту Малопольського воєводства
 Пшиляскі — частина села Слопніце в гміні Слопніце Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Пшиляскі — частина села Ґбиська в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшиляскі — частина села Небоцько в гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшиляскі — частина села Маркушова в гміні Вішньова Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшиляскі — частина села Яблонка в гміні Дидня Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшиляскі — частина села Крамарівка (Крамажувка) в гміні Прухник Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Пшиляскі — осада в гміні Чарна Домбрувка Битівського повіту Поморського воєводства
 Пшиляскі — осада в гміні Колобжеґ Колобжезького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки